Jurzyn peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Jurzyn, un village dans la powiat de Żagań 
 Jurzyn, un village dans la powiat de Żary
dans la voïvodie de Mazovie
 Jurzyn, un village